Zoltán József (1712–1763) műfordító, orvos
 Zoltán József (1842–1884) énekes-színész
 Zoltán József (1903–1968) mezőgazdász, terményszakértő
 Zoltán József (1904–1963) bencés szerzetes, könyvtáros, művelődéstörténész